Allan – jedna z form imienia Alan;
 Allan – polski herb szlachecki, pochodzenia brytyjskiego;
 Allan (ur. 1991) – brazylijski piłkarz
 Allan (ur. 1997) – brazylijski piłkarz

Miejscowości
 Allan – miejscowość we Francji;
 Allan – miasto w Kanadzie;

Zobacz też